El término nota puede referirse a:

 una anotación de diferentes apuntes, es decir, un conjunto de caracteres escritos;
 una calificación escolar.
 Escrito brevemente como resumen que se puede desarrollar ampliamente

Música 
 un sonido terminado por una vibración cuya frecuencia de mayor amplitud es constante;
 una figura musical,  signo que, colocado en un pentagrama con clave establecida, determina la altura y la duración de un sonido.
 Nota fantasma, sin tono.

Deportes 
 notas de copiloto: son anotaciones que lleva el copiloto que describe las características de la carretera durante un rally.

Enología 
 Nota (vino), el regusto que deja el vino una vez bebido, y que puede recordar otros sabores.

Informática 
 Bloc de notas, aplicación para computadora.

Religión 
 Notas de la Iglesia, los cuatro atributos que califican a la Iglesia como «una, santa, católica y apostólica».

Wikipedia 
 notas al pie.

Enlaces externos